Список послов Монголии в России и Советском Союзе :

См. также 
 Список послов СССР и России в Монголии

Примечания

Ссылки 
 (in English and Russian) Embassy of Mongolian in Moscow

Списки послов в России
Послы Монголии в России